Plaats in Indonesië
 Sraten (Gatak), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Sraten (Tuntang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Sraten (Cluring), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java